James Prichard ist der Name folgender Personen:

* James Cowles Prichard (1786–1848), englischer Arzt und Ethnologe
 James Prichard (Filmproduzent)